Pfarrkirche Floridsdorf steht für folgende Kirchen in Floridsdorf, Wien:

 Evangelische Pfarrkirche Floridsdorf
 Katholische Pfarrkirche Floridsdorf